CVD – format zapisu multimediów na płytach CD.
 CVD – metoda chemicznego osadzania powłok z fazy gazowej.
 wrodzone zwichnięcie kręgosłupa
 choroby układu krążenia